Проблем деца је колоквијални израз за понашање деце које одступа од очекиваних и уобичајених норми социјалне заједнице као и узраста. То су: непослушност, бежање од куће и школе, крађе, малолетничко преступништво и сл. Заједничко за сва ова понашања је да су уперена против прокламованих обичајних и законских норми. Најчешћи узроци су недовољна пажња и подршка социјалном и личном развоју, стрес или отпор према родитељима или средини који се доживљавају као неправедни. У активностима служби социјалне заштите, проблем деца представљају значајан проценат клијената према којима се примењује посебна методологија.

Литература

Спољашње везе 
 Effective Parenting Strategies

Породица